Збигњев II, такође познат и као Спитињев (1031 – 28. јануар 1061) био је војвода Чешке из династије Пшемисловића. Владао је од 1055. године до своје смрти.

Биографија 
Збигњев је био најстарији син Братислава I. Након очеве смрти наследио је престо. Током крунисања Збигњева први пут је певана чешка црквена химна Hospodine pomiluj ny. Након крунисања је затражио потврду од светоримског цара. и поред своје лојалности Светом римском царству, Збигњев је указом протерао Немце из Чешке. Сукоб са немачким царом искористио је папа Виктор II и предао му бискупску митру и тунику како би га привукао на своју страну. 

Збигњев је био у сукобу и са својом браћом, Вратиславом II и Отом I. Вратислав је 1058. године морао да напусти земљу и склони се у Угарску. Након Збигњеве смрти, Вратислав преузима престо. Ото постаје војвода Оломоуца и жени се угарском принцезом.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1031.
Умрли 1061.
Пшемисловићи
Владари у Европи у XI веку
Војводе Чешке